La Belle Revanche (), film américain sorti en 1922
 La Belle Revanche, film français sorti en 1939

Voir aussi 
 Une belle revanche (), film américain sorti en 1993